Maria Christina Amalia Theresia van Bourbon-Sicilië (Paleis van Caserta, Napels, 17 januari 1779 - Savona, Sardinië, 11 maart 1849), was een prinses uit het huis Bourbon. Ze was een dochter van koning Ferdinand I der Beide Siciliën en de vrouw van koning Karel Felix van Sardinië.

Leven 

Prinses Maria Christina was het zesde kind en de vierde dochter van koning Ferdinand I der Beide Siciliën en koningin Maria Carolina, aartshertogin van Oostenrijk. Haar grootouders aan vaderskant waren koning Karel III van Spanje (eerder koning van Napels en Sicilië) en diens vrouw koningin Maria Amalia van Saksen, op haar beurt weer een kleindochter van koning Augustus II de Sterke van Polen. Haar grootouders aan moederskant waren keizer Frans I Stefan en keizerin Maria Theresia. Ze had vele broers en zussen, onder wie Maria Theresia (1772-1807), vrouw van keizer Frans II, Louisa Maria (1773-1802), huwde met groothertog Ferdinand III van Toscane, koning Frans I der Beide Siciliën (1777-1830), Marie Amélie (1782-1866), huwde koning Lodewijk Filips I van Frankrijk, Maria Antonia (1784-1806), huwde koning Ferdinand VII van Spanje, en Leopold (1790-1851), huwde aartshertogin Marie Clementine van Oostenrijk.

Huwelijk 

Zelf trad Maria Christina op 6 april 1807 te Palermo in het huwelijk met prins Karel Felix van Sardinië, vijfde zoon en het elfde kind van de in 1796 overleden koning Victor Amadeus III van Sardinië en koningin Maria Antonia van Bourbon, een dochter van koning Filips V van Spanje. Zeer onverwachts werd de echtgenoot van Maria Christina koning van Sardinië in 1821. Zijn oudere broer koning Victor Emanuel I deed afstand van de troon, en omdat hij geen zoons had, werd hij opgevolgd door zijn jongere broer. Een andere oudere broer van Karel Felix was Karel Emanuel IV. Hij regeerde Sardinië van 1796 tot 1802, maar de dood van zijn geliefde vrouw, koningin Clothilde van Frankrijk, trof hem dusdanig dat hij afstand deed van de troon.

Ze waren beiden zeer geïnteresseerd in de kunst en in schilders. Ook spendeerden ze delen van hun leven om hun villa's in Agliè en Villa Rufinella te Frascati grondig te verbouwen en te renoveren. Maria Christina stond tien jaar naast haar man als koningin van Sardinië. Op 27 april 1831 stierf Karel Felix op 66-jarige leeftijd. Maria Christina leefde toen de rest van haar leven in Turijn, Napels, Agliè en in Frascati. Ze stierf op 11 maart 1849 te Savona in de huidige regio Ligurië, ze werd 70 jaar. Uit het huwelijk werden geen kinderen geboren, daarom werd Karel Felix in 1831 opgevolgd door een ver familielid, Karel Albert.

Huis Bourbon-Sicilië
Partner van de vorst van Sardinië
Bourbon, M